Daniel Martínez i Ferrando (1887-1953), escriptor valencià
 Daniel Martínez de Obregón (1948), empresari teatral català
 Daniel Martínez Poveda (1996), ciclista colombià
 Daniel Martínez Villamil (1957), enginyer i polític uruguaià